Ralph Canine – generale statunitense
 Canine Hills – gruppo di colline della Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Pagine correlate 
 Canin

Altri progetti